Lipowa Góra (Grunwald)
 Lipowa Góra (Kętrzyn)